Tannay je název více míst:

 Tannay (Ardennes) – francouzská obec v departementu Ardensko
 Tannay (Nièvre) – francouzská obec v departementu Nièvre
 Tannay (Vaud) – švýcarská obec v kantonu Vaud